Tornabea är ett släkte av lavar. Tornabea ingår i familjen Physciaceae, ordningen Teloschistales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tornabea